Tollenstein ist der deutsche Name für

den Ortsteil Rozhled der Gemeinde Jiřetín pod Jedlovou, Okres Děčín, Tschechien
die dortige Burg Tolštejn